Ла Педрера има више значења:

 Ла Педрера
 Ла Педрера (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Педрера (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Педрера (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Педрера, Лос Мендоза (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Педрера (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Педрера (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Педрера (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Педрера, Ла Мина (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Педрера (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Педрера (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Педрера (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Педрера (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Педрера (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Педрера (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Педрера (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Педрера (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Педрера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Педрера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Педрера (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Педрера (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Педрера (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Педрера (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Педрера (Сан Херонимо Закуалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Педрера (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера, Ла Кебрадора (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера, Ел Педрегал (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера, Куикуинако (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Педрера (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику